Ruda se poate referi la:
localități din România:
Ruda, Hunedoara
Ruda, Vâlcea
localități din Italia:
Ruda, Italia
localități din Ucraina:
Ruda, Liuboml
Ruda, Rohatîn
Ruda, Skvîra
Ruda, Turiisk